Blue Hill (en français : Colline bleue) peut désigner :

Territoire britannique d'outre-mer
 Blue Hill, un district et un village de l'île de Sainte-Hélène dans le Territoire britannique d'outre-mer de Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha.

États-Unis
 Blue Hill, une ville de l'État du Maine aux États-Unis ;
 Blue Hill, secteur statistique de la ville
 Blue Hill, une petite ville du Nebraska
 Blue Hill
 Great Blue Hill, un sommet dans le Massachusetts
 Observatoire météorologique de Blue Hill, sur Great Blue Hill
 Great Blue Hill Observation Tower, une tour d'observation sur Great Blue Hill